

Geografia 
 Kosaka – città giapponese della prefettura di Akita

Persone 
 Daimaō Kosaka – comico giapponese
 Kitarō Kōsaka – regista e animatore giapponese
 Kouzou Kosaka – astronomo giapponese
 Riyu Kosaka – cantante giapponese

Altro 
 C/1969 T1 Tago-Sato-Kosaka – cometa non periodica scoperta da tre astrofili giapponesi: Akihiko Tago, Yasuo Sato e Kouzou Kosaka